Loeches är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Loeches ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Loeches är platt västerut, men österut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Loeches. Runt Loeches är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Alcalá de Henares,  km norr om Loeches. Omgivningarna runt Loeches är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Madrid